Rays Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rays Corners (New York)
 Rays Corners (Ashtabula County, Ohio)
 Rays Corners (Trumbull County, Ohio)